Pyronia caeca är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1896. Pyronia caeca ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
caeca